Вилијам Дуги Мач (1176 - Солсбери, 7. март 1226) је био 3. гроф од Солсберија. Био је ванбрачни син Хенрија II Плантагенета и Ida de Tosny. Највише је запамћен по својом командовању енглеском војском у бици код Даме и што је остао лојалан свом полубрату, краљу Јовану без Земље. Вилијамов надимак Дуги Мач се односи на његову висину и дугачко наоружање које је користио.

Породично стабло 

Рођени 1176.
Умрли 1226.